O Brasil Sevens de 2014 ou simplesmente BR Sevens será a sétima edição do campeonato brasileiro de rugby sevens, competição máxima dessa modalidade no país, a ser realizado em etapa única, no estádio Martins Pereira e na ADC Panasonic, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2014. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

Equipes participantes

Torneio masculino

Torneio feminino

Torneio masculino

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Confederação Brasileira de Rugby
 Rugby Sevens

Ligações externas 
 Site oficial

2014
Rugby de 2014 no Brasil